Poddubnoje (kyrillisch Поддубное) ist der Name folgender Orte in Russland:

 Poddubnoje (Jaroslawl) in der Oblast Jaroslawl
 Poddubnoje (Uljanowsk) in der Oblast Uljanowsk

Siedlungen in der Oblast Kaliningrad:
 Poddubnoje (Kaliningrad, Gurjewsk, Nisowje) im Rajon Gurjewsk (Fürstenwalde)
 Poddubnoje (Kaliningrad, Gurjewsk, Nowomoskowskoje) im Rajon Gurjewsk (Gollau)
 Poddubnoje (Kaliningrad, Gwardeisk) im Rajon Gwardeisk (Groß Keylau)
 Poddubnoje (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk (Groß Sporwitten)
 Poddubnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk) im Rajon Tschernjachowsk (Schönwiese)

Siehe auch:
 Piddubne